

Хорошовка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Хорошовка — село, Лебедянський район, Липецька область